Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Kolář – czeski matematyk
 Jan Kolář – czeski hokeista
 Jan Kolář – czeski hokeista
 Jiří Kolář – czeski poeta, dramaturg, teoretyk, tłumacz i plastyk
 Oldřich Kolář – czechosłowacki biegacz narciarski
 Petr Kolář – czeski dyplomata
 Petr Kolář – czeski politolog i prawnik
 Petr Kolář – czeski wokalista